Добшин () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 3,52 км². Центр общины располагается на высоте 315 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 214 человек.

Община Добшин состоит из двух деревень:
 Добшин
 Каменице — 97 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1556 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края